Ниже приведен список всех членов Зала славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Будут включены в 2023 году

Список

 Гарри Дж. Зинден () в Зал хоккейной славы НХЛ включен в раздел «Функционеры».
 Уильям А. Хьюитт (), спортивный журналист, включен в раздел «Функционеры» Зал хоккейной славы НХЛ и в Кингстонский Международный хоккейный зал славы. Таким образом, он единственный является членом всех 3-х международных Залов славы.

Списки хоккеистов